Batschwarow ist der Familienname folgender Personen:

 Ilija Batschwarow (* 1943), bulgarischer Eishockeyspieler
 Iwan Batschwarow (1912–1966), bulgarischer Offizier, Politiker und Diplomat
 Marin Batschwarow (* 1947), bulgarischer Eishockeyspieler
 Michail Batschwarow (* 1935), bulgarischer Sprinter
 Stojan Batschwarow (* 1967), bulgarischer Eishockeyspieler
 Todor Batschwarow (* 1936), bulgarischer Turner
 Wassil Batschwarow (* 1992), bulgarischer Eishockeyspieler